Vrijhaven, een haven met bijzondere vrijstellingen, bijvoorbeeld de vrijstelling van betaling van belasting
 Vrijehandelszone (China), een type speciale economische zone in de Volksrepubliek China